

Carriera

Club
Edmundsson comincia la carriera tra i professionisti nella squadra della sua città il B68 Toftir nelle stagioni 2008 e 2009, alla fine delle due stagioni totalizza, 49 presenze mettendo a segno 10 reti. Dalla stagione 2009-10 passa in Championship al Newcastle United Football Club, dove fa parte della rosa che vince il campionato e viene promossa in Premier League, non riuscendo però ad avere spazio.

Viene ceduto in prestito al Gateshead Football Club e, dopo aver totalizzato 5 presenze senza gol, torna al Newcastle ma, come nella sua precedente avventura con la casacca bianco-nera, non scende in campo nemmeno una volta. Viene allora ceduto a titolo definitivo in Norvegia al Viking Stavanger prendendo parte però a sole due partite con la formazione scandinava, che decide di cederlo in prestito in Danimarca al Fredericia, con i danesi totalizza 8 presenze arrivando quinto in seconda divisione. A fine campionato torna al Viking dove realizza ancora sei presenze prima di tornare in patria con la casacca dell'AB Argir.

Nazionale
Il 6 giugno 2009 durante la partita Isole Far Oer-Russia Under-21, per la qualificazione al campionato europeo di calcio Under-21 2011, segna la rete decisiva dell'1-0 per le Isole Far Oer al primo minuto di gioco. Il 14 novembre 2009 segna la rete decisiva dell'1-0 contro la selezione Under-21 della Lettonia. La partita era valida per la qualificazione al campionato europeo di calcio Under-21. Nella partita contro Andorra Under-21 segna il gol del pareggio: la partita finisce 1-1.

Il 14 novembre 2014 segna il gol con il quale la nazionale faroese batte incredibilmente la Grecia ad Atene, dando una vittoria di portata storica alla propria nazionale.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Arminia Bielefeld: 2019-2020

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale faroese